Анато́лий Григо́рьевич Диде́нко (род. 30 сентября 1944, Кировоград) — юрист-, специалист в области гражданского права, крупнейший казахстанский цивилист, доктор юридических наук, профессор, арбитр Международного арбитражного суда.

Биография 
Родился в 1944 году в городе Кировоград Украинской ССР. Детские и юношеские годы прошли в городе Джамбул Казахской ССР. В 1960 году окончил среднюю школу № 2 им. Октябрьской революции.

В 1967 году окончил юридический факультет Казахского университета им. С. М. Кирова по специальности «правоведение» с квалификацией «юрист».

В 1967—1971 годы работал юрисконсультом Министерства автодорог Казахской ССР, в 1971—1972 преподавал в Алма-Атинской средней специальной школе милиции МВД СССР (1971—1972).

С 1972 года — преподаватель, доцент, профессор юридического факультета Казахского государственного университета, заведующий кафедрой (советского и) гражданского права (1990—1994). В 1994—2008 годы — заведующий кафедрой гражданского права Казахского государственного юридического университета.

С 2008 года — профессор кафедры частно-правовых дисциплин Каспийского общественного университета. Одновременно — арбитр Международного арбитражного суда, член Международного Совета при Верховном суде (с 2016).

Является одним из основателей Высшей школы права «Адилет».

Семья 
Отец — Григорий Яковлевич Диденко, мать — Тамара Сергеевна Диденко.

Жена: Ольга Анатольевна Диденко (р. 1958), химик. Дети:
 дочь — Ульяна Диденко (р. 1969), юрист;
 дочь — Олеся Сахарова (р. 1975), юрист;
 сын — Георгий Михайлов (р. 1981), биохимик.

Научная деятельность 
В 1971 году защитил кандидатскую («Гражданско-правовые формы борьбы с нарушениями хозяйственных договоров», руководитель — Ю. Г. Басин), в 1985 — докторскую диссертацию («Гражданско-правовые нормы оперативно-хозяйственной самостоятельности строительных организаций», консультант — Ю. Г. Басин, в числе официальных оппонентов был А. А. Собчак). Доцент (1978); профессор (1986).

Основные направления исследований:
 гражданское право.
Участвовал в международных конференциях в Голландии (1994), США (1998). Входит в состав редколлегии журнала «Научные труды „Әділет“» Каспийского университета, журнала «Юрист».

Автор более 200 научных работ, 4 монографий; под его редакцией вышло 57 выпусков сборников «Гражданское законодательство. Статьи, комментарии, практика».

Участвовал в разработке ряда важнейших нормативных правовых актов Казахстана.

Избранные труды 

 Гражданское законодательство Республики Казахстан: статьи, комментарии, практика / под. ред. А. Г. Диденко. — Алматы: Аркаим, 2002. — Вып. 13. — 332, [4] с. ISBN 9965-603-04-9
 Гражданское законодательство: статьи, комментарии, практика / под. ред. А. Г. Диденко. — Алматы: Юрист, 2003. — Вып. 18. — 291 с. ISBN 9965-431-53-1
 Гражданское законодательство: статьи, комментарии, практика / Верховный Суд РК; [К. А. Мами и А. Г. Диденко]. — Алматы: Раритет, 2014. — Вып. 43. — 254 c. — 1000 экз. ISBN 978-601-250-219-0
 Гражданское право: (общ. часть): учеб. / [гл. ред. А. Г. Диденко]. — Алматы: Нур-пресс, 2006. — 721 с. — 2000 экз. ISBN 9965-9576-3

Награды 
 Юбилейная медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015)
 Европейская золотая медаль и диплом di merito

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Преподаватели вузов Казахстана
Специалисты по гражданскому праву